Straßberg (Harz), een Duitse gemeente in Saksen-Anhalt
 Straßberg (Zollernalbkreis), een Duitse gemeente in Baden-Württemberg